Famille de Galard
Daisy de Galard
Geneviève de Galard
Hector de Galard
Arnaud de Galard
Gustave de Galard
Hector de Galard de Brassac
Jean Galard,auteur
Jean Galard,organiste
Vladislav Galard